Helotes (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Helotes (geslacht), een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van tijgerbaarzen